Südliche Vorstadt nennt man:

 Koblenz-Südliche Vorstadt, Stadtteil von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Südliche Vorstadt (Kufstein), Ortslage und Zählsprengel der Stadt Kufstein, Tirol

Siehe auch:
 Südvorstadt, Südstadt
 Vorstadt – zur Namenkunde